Кубок Африки (, ) — ежегодное соревнование по регби, проводимое между африканскими сборными. Первый сезон турнира прошёл в 2000 году. Ранее, до 2006 года турнир носил названия CAR Top 9 и CAR Top 10.

Участники 
Сейчас в турнире принимают участие 22 сборных команды. Сборные разбиты на различные по силе дивизионы. Победитель дивизиона 1A становится чемпионом континента. Победители низших лиг получают право сыграть в следующем сезоне на ступень выше, в то время как последняя команда каждого дивизиона, наоборот, опускается на уровень ниже.

Сезоны

Победители

Ссылки 
 Результаты на сайте Африканской конфедерации регби

Турниры по регби
Кубок Африки
Регби в Африке